Marano ima više značenja:
 Marano (Bolonja)
 Marano (Kazerta)
 Marano (Parma)
 Marano (Peskara)
 Marano (Salerno)
 Marano (Trento)
 Marano Veneziano